Сарыбаш выходит из Карасакалов это один из племён Алимов входил в младший жуз . Место обитание Кызылординский район

Казахстан 
 Сарыбас — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Сарыбас — село в Иргизском районе Актюбинской области.